Last Day of School – cortometraggio del 1911 diretto da Sidney Olcott
Last Day of School – cortometraggio del 2011 diretto da Rondell Sheridan
Last Day of School – film del 2015 diretto da Michael Mahal, Sonny Mahal